Chaudière hat folgende Bedeutungen:

 Chaudière-Appalaches, eine Verwaltungsregion in der kanadischen Provinz Québec
 Rivière Chaudière, ein Fluss in Québec
 Chaudière-Fälle, Wasserfälle im Ottawa-Fluss zwischen Ottawa und Gatineau, Ontario/Québec, Kanada
 La Chaudière, eine Gemeinde im französischen Département Drôme